«Jordi Solé» puede referirse a:

Personajes 
 Jordi Solé Tura (1930-2009), político y jurista español.
 Jordi Solé Camardons (1959-), escritor español en lengua catalana.